Эшкаригу (Фигейра-де-Каштелу-Родригу) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Эшкаригу (Фундан) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.